Il singolare del torneo di tennis Canella Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Filippo Volandri che ha battuto in finale José Acasuso 2-6, 7-64, 6-4.

Teste di serie 

 José Acasuso (finale)
 Filippo Volandri (Campione)
 Albert Portas (quarti di finale)
 Franco Squillari (primo turno)

 Mariano Puerta (semifinali)
 Jean-René Lisnard (primo turno)
 Christophe Rochus (secondo turno)
 Albert Montañés (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canella Challenger 2003